

Lokalizacja

Niemcy 
 Sparneck – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof
 Sparneck – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof

Inne 
 Sparneck – klasztor
 Sparneck – ród
 Sparneck – zamek